Kohima (district), een district in India
Kohima (stad), een stad in dit district